Condado de Perkins o Perkins County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Perkins (Dakota del Sur)
 Condado de Perkins (Nebraska)